Валентин Александрович Кангелари (1883—1937) — военврач, начальник штаба ЧОН РСФСР, член ВКП(б) с 1917, член ВЦИК, корврач.

Биография 
По национальности грек.

В 1910 году окончил медицинский факультет Императорского Харьковского университета, служил военврачом. Начал военную карьеру в чине прапорщика Российской армии.
 Активный участник Гражданской войны в России в составе Красной Армии.
В 1918—1921 учился в Военной академии РККА, одновременно командир Камышловского стрелкового полка (1918), начальник разведотдела штаба Западного фронта (1919), временный исполняющий должность (врид) начальника штаба 3-й армии (1920), начальник оперативного отдела штаба 16-й армии, начальник штаба 10-й стрелковой дивизии, командир 10-й стрелковой дивизии с 16.10.1920 по 16.01.1921, командир отдельной стрелковой бригады, помощник командующего Северной группой войск (1921).
 В 1921—1923 годах — начальник штаба ЧОН РСФСР.
 В 1924—1925 годах — помощник начальника Разведуправления РККА.
 В 1923—1925 годах командирован для работы в Германии.
 В 1925—1928 годах — начальник штаба Монгольской Народно-Революционной Армии.
 В 1928 году назначен заместителем начальника штаба Кавказской Краснознаменной армии.
 В 1928—1930 годах — начальник учебного отдела КУВНАС при Военной Академии им. М. В. Фрунзе
 В 1930—1934 годах — начальник Военно-Медицинской Академии.
 Присвоено звание корврача (1935).
 В 1934—1937 годах — 1-й заместитель наркома здравоохранения РСФСР и главный санитарный врач РСФСР.
 В период 1935—1937 гг. — член ВЦИК.

Арест, расстрел и реабилитация 
Был арестован 17 июня 1937 года; 26 ноября 1937 года приговорён Военной Коллегией Верховного Суда СССР к высшей мере наказания — расстрел. Прах захоронен в общей могиле Донского кладбища.

Реабилитирован 15 сентября 1956 года.

Награды 
 Орден Красного Знамени — дважды в 1920 и 1921 гг.

Примечания

Литература 
 
 

Революционеры России
Военачальники, репрессированные в СССР
Участники Гражданской войны в России (красные)
Кавалеры ордена Красного Знамени
Участники Первой мировой войны (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Военные врачи СССР
Преподаватели Военно-медицинской академии
Выпускники медицинского факультета Императорского Харьковского университета
Корврачи
Члены ВЦИК
Расстрелянные в РСФСР
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Реабилитированные в СССР
Большевики
Начальники Военно-медицинской академии
Казнённые в 1937 году